Ірина-Камелія Бегу і Сара Еррані були чинними чемпіонками, але цього разу Еррані відбувала допінгове покарання. Бегу грала в парі з Барборою Крейчиковою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Хань Сіюнь і Дарія Юрак.

Ніколь Мелічар і Квета Пешке виграли титул, у фіналі перемігши пару Монік Адамчак і Джессіка Мур з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Tianjin Open, парний розряд
2018